Dyrelyde, altså lyde frembragt af dyr, findes i mange afskygninger. Der er særlige ord for de mere kendte dyrs lyde.

Se også 

 Dyrestemme
 Fuglesang

Lyde
Lister